paus Honorius III, paus (1216-1227)
 Honorius III van Monaco, vorst van Monaco (1733-1793)